Astrophyton Fleming, 1828, es un género de la clase Ophiuroidea. 
 Astrophytum Lemaire, es un género de cactus de la familia Cactaceae.